Waldmeister steht für:

 Pflanzenarten:
 Galium odoratum, siehe Waldmeister
 Galium rotundifolium, siehe Rundblatt-Labkraut
 Lonicera periclymenum, siehe Waldgeißblatt

 Waldmeister (Operette), Operette von Johann Strauss
 Oberförster

Siehe auch: 
 Falscher Waldmeister
 Gelber Waldmeister
 Wilder Waldmeister 
 Kleiner Waldmeister
 Turin-Meier, Taurischer Waldmeister